Regeringen Löfven kan henvise til:

 Regeringen Löfven I, svensk regering fra 2014-19
 Regeringen Löfven II, svensk regering fra 2019-